Вурен (, МФА: ;  Фурон, , ) — коммуна в Бельгии, представляет собой самый восточный эксклав провинции Лимбург (Фламандский регион). Площадь — 50,63 км². Население — 4207 чел., из них около 25 % — иностранные граждане, в первую очередь нидерландцы, переселившиеся на более возвышенные земли в последние 20 лет. Плотность населения — 83 чел на км². Муниципалитет официально является нидерландоязычным, но имеет языковые льготы для крупной франкоязычной общины. Это самый конфликтный регион страны после коммун Брюссельской периферии по целому ряду причин.

Этно-языковая динамика Вурена по переписям 1930 и 1947 года 

НД = нидерландский
ФР = французский

По результатам переписи 1947 года, оспариваемым фламандскими политиками, франкофоны оказались в большинстве в ряде населённых пунктов региона. Он стал официально франкоязычным и был передан в подчинение франкоязычному Льежу в 1954 году. Однако в 1963 году он был передан под управление фламандского Лимбурга, хотя общей границы с ним у Вурена нет (на юге Вурен граничит с провинцией Льеж, на севере с Нидерландами). Взамен Валлония получила Комин-Варнетон, у которого также нет с ней общей границы (с севера этот эксклав окружает Фландрия, с юга — Франция) и который был наделён языковыми льготами для фламандцев. Передача Вурена Фландрии вызвало массовые акции протеста среди местных франкофонов, которые продолжаются до сих пор. После некоторых послаблений в 1980-х фламандское правительство вновь взяло курс на жёсткую нидерландизацию региона, чему также способствовал массовый приток нидерландских мигрантов, привлечённых более дешёвой возвышенной землёй в Вурене. В 1995 году права франкофонов (около 40 % современного населения) на постройку франкоязычных учреждений были вновь отменены. В 2008 году все франкоязычные топонимы лишились официального статуса. Франкоязычная молодёжь в ответ начала закрашивать нидерландские названия спреем. Несмотря на языковые льготы, проблемы у франкофонов возникают и в судопроизводстве.

Примечания 

Эксклавы Бельгии
Фландрия
Фламандские муниципалитеты с языковыми льготами для франкофонов
Вурен